Aipytos (griech. Αἴπυτος) ist der Name folgender Personen der griechischen Mythologie:

 Aipytos (Sohn des Elatos), Heros von Arkadien
 Aipytos (Sohn des Hippothoos), König von Arkadien
 Aipytos (Sohn des Kresphontes), König von Messenien
 Aipytos (Sohn des Neileus), Gründer von Priene